St. Oran’s Chapel ist der Name folgender Kirchengebäude:

 St Oran’s Chapel (Iona), auf der schottischen Insel Iona
 St Oran’s Chapel (Orsay), auf der schottischen Insel Orsay